

Codici 
 xvi – codice ISO 639-3 della lingua kamviri

Altro 
 XVI – sedici nel sistema di numerazione romano